A ilha de Santa Rita é uma ilha fluviomarinha localizada na lagoa Mundaú, litoral brasileiro do estado de Alagoas. Faz parte de um arquipélago com nove outras ilhas localizadas na mesma laguna. Pertence ao município de Marechal Deodoro. É a maior ilha de laguna do país, já que apresenta 12km². Atualmente, a ilha é uma área de proteção ambiental em virtude da rica biodiversidade.

Ligações externas 
Passeio na Lagoa de Mundaú – Overmundo

Santa Rita
Geografia de Marechal Deodoro (Alagoas)